Il tabellone singolare del Casablanca Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Richard Krajicek. In finale ha sconfitto Sláva Doseděl con il punteggio di 7-6, 6-3.

Teste di serie

  Tarik Benhabiles (quarti di finale)
  Francisco Clavet (quarti di finale)
  Roberto Azar (quarti di finale)
  Fernando Luna (secondo turno)

  Claudio Pistolesi (secondo turno)
  Marián Vajda (primo turno)
  José Francisco Altur (semifinali)
  Nuno Marques (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Casablanca Challenger 1990